Luna nueva puede referirse a:

Astronomía 
 Luna nueva, fase en que la Luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el Sol;

Cine 
 Luna nueva, título que tuvo en España la película His Girl Friday dirigida por Howard Hawks titulada como Mi asistente favorita en Venezuela; película estrenada en 1940
 The Twilight Saga: New Moon, película estrenada en 2009, basada en la novela con los títulos para su distribución en castellano como: La Saga Crepúsculo: Luna Nueva en España y Crepúsculo la saga: Luna nueva en Hispanoamérica;

Literatura 
Luna nueva, novela escrita por Stephenie Meyer y publicada en 2006;

Música 
 Luna nueva, álbum musical del cantante Marciano Cantero, publicado en 1990.
 Luna nueva, álbum del cantante argentino Diego Torres publicado en 1996.
 Luna nueva, álbum de la cantante Rosana publicado en 1998.
 Luna nueva, álbum de la cantante Costarricence Debi Nova publicado en 2010.